Azrou, ville marocaine de la province d'Ifrane
 Azrou, quartier de la ville marocaine d'Aït Melloul, dans la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul
 Azrou, petit village algérien situé dans la chaine montagneuse des Aurès, plus précisément dans la Wilaya de Batna